Упаковка квадратов в квадрате — одна из задач упаковки. Состоит в определении минимального размера квадратного контейнера ( — сторона контейнера) в который умещается  единичных квадратов (квадратов с размером стороны равной 1).

Впервые задача рассматривалась Эрдёшем и Грэмом в работе , до этого существовала как задача для венгерских студентов математиков в учебнике Эрдёша. В общем виде не решена .

Простейшим является случай, когда  есть квадрат целого числа (), с решением —  и незаполненным пространством, равным нулю.

Малое число квадратов 

Для малого числа единичных квадратов  оптимальные решения найдены для случаев , , , , , , , .

Если  является полным квадратом, то наименьшее значение стороны квадратного контейнера . Для оптимальных решений при малых  , кроме случаев  и , упаковка представляет собой единичные квадраты, расположенные параллельно сторонам контейнера с размером . Для  и  оптимальной является упаковка, использующая повёрнутые квадраты (см. рисунки справа). Решение для  дано Гёбелем  в 1979 году.

Оптимальность упаковки для  впервые доказана Эль Мумни  в 1999 году, для  — Керни и Шиу  в 2002 году, а в 2003 Стромквист  доказал оптимальность решения для . В 2010 году Бентц  находит оптимальное решение для  и 

Минимальным числом единичных квадратов, для которого на данный момент не найден оптимальный вариант упаковки, является . Для этого случая наилучшая упаковка предложенна Стромквистом. Она дает размер стороны контейнера .

Асимптотические результаты 
В асимптотическом случае задача была сформулирована Эрдёшем и Грэмом в работе  следующим образом. Необходимо определить какое максимальное количество единичных квадратов  может уместиться в большой квадратный контейнер со стороной размером . При решении этой задачи нужно минимизировать незанятое пространство, определенное в  как

,

где  есть множество всех возможный упаковок единичных квадратов, а  есть количество единичных квадратов. Отметим, что в случае целочисленного  получаем  и .

В случае не целочисленного значения  и «наивной» упаковки в виде рядов единичных квадратов, параллельных стенам контейнера, у незанятого пространства наблюдается линейный рост относительно  :

 .

Эрдёш и Грэм показали , что существует упаковка, дающая существенно нелинейную зависимость незанятого пространства от размера контейнера  (запись в терминах «O» большое), и выдвинули гипотезу, что асимптотическое поведение оптимальной упаковки  . Однако Рот и Воган в работе , для асимптотики из полуцелых значений , получили  , где  есть некая константа.

На данный момент наилучшей упаковкой в асимптотическом случае является упаковка, предложенная Грэмом и Чоном в работе  с асимптотикой , а точная асимптотическая скорость роста незаполненного пространства остаётся открытой проблемой

См. также 
 
 Квадрирование квадрата

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Задачи упаковки
Открытые математические проблемы